Juda (også stavet Judah eller sjældnere Yehuda) har flere betydninger:
 Juda, søn af Jakob og én af de tolv patriarker.
 Juda (stamme), én af Israels tolv stammer. Flere vigtige bibelske personer kom fra denne stamme, bl.a. Jesus af Nazareth og Kong David.
 Kongeriget Juda, også kaldet Sydriget, var et af de to riger, som efter efter delingen af Israel under Kong Rehabeam blev skabt. Det var opkaldt efter stammen Juda, der sammen med Benjamin udgjorde landet. Landets indbyggere blev senere ført i eksil i Babylon, se Det babyloniske eksil.

Se også 

Judas, den græske måde at stave navnet på og desuden navnet på Judas Iskariot, der forrådte Jesus